Ludwig Maximilian zu Ysenburg-Büdingen ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Maximilian zu Ysenburg-Büdingen (1741–1805) (1741–1805), deutscher regierender Graf
 Ludwig Maximilian zu Ysenburg-Büdingen (1791–1821) (1791–1821), deutscher Standesherr und Abgeordneter